Il singolare del Countrywide Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Scott Draper.

Michael Chang ha battuto in finale 6–4, 6–3 Richard Krajicek.

Teste di serie

  Michael Chang (campione)
  Richard Krajicek (finale)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Michael Stich (primo turno)

 Jan Siemerink (secondo turno)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Nicklas Kulti (primo turno)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Countrywide Classic 1996
ATP Tour 1996